Arrigo Serato – violinista italiano
 Bruno Serato – imprenditore e filantropo italiano
 Corrado Serato – ex calciatore italiano
 Massimo Serato – attore italiano